Первый дивизион 1974 () — 63-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 18 мая 1974 года и закончился 1 сентября 1974 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1974
Исландия
1974 год в Исландии